Такмичење у скоковима у воду у дисциплини торањ 10 метара појединачно за мушкарце на Светском првенству у скоковима у воду 2015. одржано је 1. и 2. августа 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Такмичења су се одржала у базену Казањског центра водених спортова у граду Казању (Русија).

Учествовала су укупно 49 такмичара из 28 земаља. Титулу светског првака из 2013. са успехом је одбранио кинески скакач Ћу Бо који је у финалу славио са убедљивих 587,00 поена и једини је од такмичара добио максималну оцену 10 за скок из последње серије. Сребрна медаља припала је Американцу Дејвиду Будаји који је у односу на првопласираног имао заостатак од 27,2 поена, док је бронзу освојио Том Дејли из Велике Британије.

Освајачи медаља

Земље учеснице 
На такмичењу је учествовало укупно 48 такмичара из 28 земаља. Свака од земаља имала је право да учествује са по два скакача.

  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)

  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)

  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Резултати 
Такмичење се одвијало у два дела. Квалифкације и полуфинала одржали су се 1. августа. Пласман у полуфинале кроз квалификације остварило је 18 најбоље пласираних такмичара, док је место у финалу обезбедило 12 најбољих у полуфиналу. Такмичење се одвијало у укупно 6 серија скокова у свакој рунди. Финале је одржано 2. августа и била је то уједно и последња дисциплина програма у скоковима у воду.

Напомена: Зеленом бојом су означени финалисти, док су плавом бојом означени учесници у полуфиналу који се нису квалификовали за финале.

Види још 
 Скокови у воду
 Светско првенство у скоковима у воду 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у скоковима у воду 2015.